Noma (Florida), població dels Estats Units a l'estat de Florida
 Noma (malaltia), malaltia infecciosa que produeix una destrucció dels teixits de la cara
 Seiji Noma, editor i escriptor japonès
 Premi Noma de Literatura, establert el 1941, en homenatge a Seiji Noma